Иван Величко:
 Величко, Иван Григорьевич (1921—2001) — полный кавалер ордена Славы.
 Величко, Иван Иванович (1787—1858) — генерал-майор.
 Величко, Иван Леонтьевич (1920—1985) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.